Тала (или тал, талам;  — хлопанье в ладоши, ритм, такт, танец) — в музыке Индии, этот термин означает как отдельный ритмический рисунок композиции (очень условно соответствуя западному понятию музыкального метра), так и вообще науку о музыкальном ритме.

Теория ритма значительно отличается для двух музыкальных традиций Индии: северо-индийской (Хиндустани) и южно-индийской (Карнатака). В музыке Карнатака теорию ритма и ритм принято называть Тала в отличие от северного — Таал.

Наука о ритме в музыке Хиндустани 

Название тала связано с созвучным словом, означающим «ритм», «метр».

Таал (или Тал) — это ритмический цикл, состоящий из определённого количества «квадратов» (джати), из которых каждый может содержать разное количество долей. Самый распространённый тал в индийской классической музыке Хиндустани это тинтал — цикл из четырёх тактов по четыре доли в каждом.

Наука о ритме в музыке Карнатака

Этимология 
Этимология возникновения слова, в соответствии с некоторыми авторами, происходит от «Ta» — первый слог слова Tāṇḍava (Тандава — танец, который исполнял Шива) и «La» — первый слог слова Lāsya (Ласья — танец, который исполняла Парвати — супруга Шивы).

«Натья Шастра» характеризует ритм как элемент, объединяющий все многообразие составляющих театрального действия, как то, что придает пространству организованность, стройность, динамику и внутреннее наполнение.

Изменение ритма во время сценического действия рассматривалось как способ пробуждения и активизации потенциальных сил космоса. Каждое слово и действие, строго выверенное и подчиненное ритму, становится ритуально значимым.

Отражением сакральности ритма в индийской мифологии выступает образ Шивы — Натараджи, царя танца. Описано, как во время своего мистического танца Шива создает и разрушает Миры и Вселенные. Ритму ударов его стоп вторят колокольчики гунгру, надетые на голени. Танцуя, он задает ритм движения планетам, светилам и всему мирозданию.

Тала — циркулирующий ритм. 
Свары, раги и тала составляют основу музыки Карнатака.

Основные понятия ритма в музыке Карнатака — ангам, джати и сата тала.

Ангам (ангас — мн. число) 
Единицей измерения тала в индийской классической музыке является ангам — удар. Традиционно ангам отбиваются правой рукой в положении сидя на полу «по-турецки».

Виды ангас (ударов)

Анудхрутам — простой удар ладонью, соответствующий одному счету. Обозначается в нотификации " ͜ "

Дхрутам — последовательная комбинация из двух ударов: удар ладонью и удар тыльной стороной ладони, соответствующий двум счетам. Обозначается в нотификации «О».

Лагху — последовательная комбинация из ударов ладонью и пальцами, начиная с пятого. Обозначается в нотификации «1».

Для того чтобы знать соответствующий удару Лагху счет, существует термин Джати.

Джати 
Джати — количество счетов, приходящееся на удар Лагху.

Пять разновидностей Джати и их связь с ударом Лагху:

 Тисрам Джати — 3 акшарас (счета). Последовательная комбинация из ударов ладонью, пятым и четвертым пальцами. Соответствует трем ангас (ударам). Обозначается 13.
 Чатурасрам Джати — 4 акшарас. Последовательная комбинация из ударов ладонью, пятым, четвертым и третьим пальцами. Соответствует четырем ангас. Обозначается 14.
 Кандам Джати — 5 акшарас. Последовательная комбинация из ударов ладонью, пятым, четвертым, третьим и вторым пальцами. Соответствует пяти ангас. Обозначается 15.
 Мисрам Джати — 7 акшарас. Последовательная комбинация из ударов ладонью, пятым, четвертым, третьим, вторым, первым и опять пятым пальцами. Соответствует семи ангас. Обозначается 17.
 Санкирнам Джати — 9 акшарас. Последовательная комбинация из ударов ладонью, пятым, четвертым, третьим, вторым, первым, пятым, четвертым и третьим пальцами. Соответствует девяти ангас. Обозначается 19.

Сапта тала 
Музыка Карнатака включает семь основных групп тала — дхрува, матья, рупака, джампа, трипута, ата, ека. В сочетании с пятью джати образуется 35 видов ритма.

Гати — число счетов, приходящихся на каждый удар. Гати, как и джати, пять: тисрам, чатурасрам, кхандам, мисрам и санкирна. От сочетания с Гати образуются 175 видов тала, составляющих полную семью ритмов музыки Карнатака.

Система обучения ритму в музыке Карнатака 
Традиционная система обучения тала (ритму) подразумевает:

 постоянное ритмическое сопровождение музыкальных и танцевальных композиций через отстукивание ритма рукой по формуле, заданной в композиции,
 овладение 175 видами ритма через использование двух базовых счетов, проговариваемых слогами. 3 счета — слогами «Ta-ki-ta», 4 счета слогами- «Ta-ka-di-mi»
 проговаривание ритмов базовыми слогами («Ta-ki-ta» и «Ta-ka-di-mi») на трех скоростях, со смещением акцентов, с интонированием, пропеванием и различной эмоциональной окраской (искусства Наварасам в ритме)
 прохождение системы вокальных упражнений «Сапта тала», в которых через проговаривание и пропевание достигается практическое владение всеми 175 видами тала музыки Карнатака.

Наттувангам 
Существует система базовых слоговых проговоров джати, основанная на проговоре двух счетов — счета на 3 — «Ta-ki-ta», и счета на 4 — «Ta-ka-di-mi». из этих двух счетов складываются все тексты проговора ритма.

На основе этой системы традиционного обучения тала базируются Наттувангам — танцевальные проговоры, и Коннакол — инструментальные проговоры, использующиеся в традиции музыки Карнатака.

См. также 
 Индийская классическая музыка
 Рага
 Наттувангам
 Натья
 Натьяшастра

Примечания

Литература 
 
 Северская М. Ю. Музыка Карнатака. — СПб, 2018—343 с.;илл. — ISBN 978-5-6040507-1-2
 Cеверская М. Ю. Искусство ритма в музыке Карнатака. — CПб, 2018. — 59 c. — ISBN 978-5-6040507-0-5
 Лидова Н. Р. Драма и ритуал в Древней Индии. — М, Наука, 1992 — 147с. — ISBN 5020176761, 9785020176768.

Ритм
Ритмика (музыка)
Музыка Индии